Angeles kan syfta på följande platser:

Chile 

 Los Ángeles, ort, Región del Biobío, Provincia de Biobío,

Costa Rica 

 Ángeles (ort i Costa Rica), Heredia,

Filippinerna 

 Angeles City, stad, Centrala Luzon, Province of Pampanga,

Se även
 Ángeles

Robotskapade Chileförgreningar
Robotskapade Costa Ricaförgreningar
Robotskapade Filippinernaförgreningar